Venice (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Venice (Illinois), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Venice (Los Angeles), districte de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica
 Boothville-Venice, població dels Estats Units a l'estat de Louisiana 
 Little Venice, barri del districte de Ciutat de Westminster de Londres (Regne Unit)
 South Venice, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Venice International University, centre internacional d'educació superior i investigació localitzat a l'illa de San Servolo, a Venècia, Itàlia
 Venice Gardens, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida